Kedir ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Kedir (* 1954), äthiopischer Langstreckenläufer
 Seada Kedir (* 1988), äthiopische Langstreckenläuferin